Municipio de Kinderhook puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de La Prairie (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de La Prairie (condado de Marshall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de La Prairie (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.